Eerie, Indiana est le titre d'une série télévisée américaine créée en 1991 et de sa suite créée en 1998 :

La série originale s'intitule en français Marshall et Simon
La série spin-off s'intitule Marshall et Simon : Une nouvelle dimension